Fuchsloch bezeichnet generisch:
 die Wohnhöhle eines Fuchses, siehe Rotfuchs#Bauanlage

Fuchsloch ist ein geographischer Name:

Orte:
 Fuchsloch (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Baiersbronn), Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Geiselwind), Ortsteil des Marktes Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Vogelruh
 Fuchsloch (Grasengrün), tschechisch Liščí Díra (Hájek), verlassenener Weiler in Tschechien
 Fuchsloch (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Fuchsloch (Königsfeld im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Schwaigen), Ortsteil der Gemeinde Schwaigen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Fuchsloch (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Vöhrenbach), Ortsteil der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern

 Im Fuchsloch, Wohnplatz im Ortsteil Dietlingen der Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg

andere geografische Gegebenheiten:

 Fuchsloch (Bedřichov), Gebäude in Bedřichov, Tschechien
 Fuchsloch (Ingersleben), Hügel in Ingersleben, Thüringen
 Fuchsloch (Kugelstein), Höhle im Kugelstein bei Deutschfeistritz, südlich von Badl, Steiermark in Österreich
 Fuchsloch (Neidstein), (HFA: A 88), kleine Höhle und Bodendenkmal bei Neidstein in der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Fuchsloch (Nürnberg), Gebiet in den Pegnitzauen an der Stadtgrenze zu Fürth

Täler:
 Fuchsloch (Büchelbach), rechte Bachklinge zum Büchelbach (zum Siegelsbach, zum  Trauzenbach) nach Siegelsberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Neckartal), linke Bachklinge zum Neckar im Wohnplatz Neckartal, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Fuchsloch (Tännichtgrund), linkes Seitental zum Tännichtgrundbach zwischen Hühndorf und Weistropp, beide zur Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen

Fuchsloch ist der Nachname folgender Personen:
 Josef Fuchsloch (1896–1973), deutscher SS-Mann und Schutzhaftlagerführer im Außenlager Harzungen des KZ Mittelbau
 Christine Fuchsloch (* 1964), deutsche Juristin und Präsidentin des Landessozialgerichts

Siehe auch:
 Foxhole